Trimontium ist:

 Trimontium (Schottland), ein römisches Militärlager in Newstead, Schottland
 ein historischer Name des bulgarischen Plowdiw